Okręty US Navy o nazwie USS "O’Brien", których patronem był Jeremiah O’Brien (1744–1818):
 Pierwszy USS "O’Brien" (TB-30) był torpedowcem. Zbudowany w 1900, w służbie do 1909.
 Drugi USS "O’Brien" (DD-51) był niszczycielem typu O’Brien. W służbie w latach 1915-1922.
 Trzeci USS "O’Brien" (DD-415) był niszczycielem typu Sims. W służbie od 1940. Zatopiony w 1942.
 Czwarty USS "O’Brien" (DD-725) był niszczycielem typu Allen M. Sumner. W służbie od 1944 do 1972.
 Piąty USS "O’Brien" (DD-975) był niszczycielem typu Spruance. Zwodowany w 1976. W służbie do 2004.

 Zobacz też
SS "Jeremiah O’Brien" – statek typu Liberty z okresu II wojny światowej

O’Brien